Otmica je kriminalni čin pri kojem se prisilno drže osobe u zarobljeništvu osobe protiv svoje volje i bez pravomućne sudske odluke ili pravnog stajališta.

Po Kaznenom zakonu RH otmica bi se mogla definirati kao protupravno zatvaranje, držanje zatvorenim ili drugi način oduzimanja ili ograničavanja slobode kretanja s ciljem da se osobu ili nekoga drugoga prisili da što učini, ne učini ili trpi.

Poveznice 
Kazneni zakon RH - Otmica

Kazneno pravo